Schuldknecht ist
 die Bezeichnung für jemanden, der der Schuldknechtschaft unterworfen ist.
 eine historische Bezeichnung für jemanden, der eine bestimmte Form der Vertragsknechtschaft einging (historisch vor allem im Zusammenhang mit der Kolonisierung im 16.–18. Jahrhundert), siehe Indentur